El término Yamashiro puede referirse a:

 Provincia de Yamashiro, una antigua provincia de Japón.
 Yamashiro, una antigua población en Kioto, Japón.
 Yamashiro, una antigua población en Tokushima, Japón.
 El Yamashiro, un acorazado de la clase Fusō perteneciente a la Armada Imperial Japonesa.
 Yamashiro o yamajiro, una clase de castillo japonés con la estructura principal construida en una montaña.
 Yamashiro Hiroshi (山城宏?) (12 de agosto de 1958, Yamaguchi, Japón) es un jugador profesional de go.
 Rafael Gustavo Yamashiro Oré (Ica, 25 de junio de 1963) es un administrador y político peruano.
 Augusto Miyashiro Yamashiro (Barranco, Lima, Perú, 8 de agosto de 1949) es un ingeniero industrial, empresario y político peruano.